Niemcy:
 Schönbuch – kompleks leśny w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Inne:
 Schönbuch Braumanufaktur – niemiecki browar

Zobacz też: 
 Schönenbuch